Fight – gruppo musicale statunitense
 Fight – album dei Raw Power del 1995
 Fight – album dei Doro del 2002
 Flight – album dei Flipper (gruppo musicale) del 2009
 Fight – album di Mayumi Iizuka del 2009
 Fight – album dei Kanjani Eight del 2011
 Fight – extended play dei Sister Sparrow & the Dirty Birds del 2013